Санта Инес дел Боске има више значења:

 Санта Инес дел Боске (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Инес дел Боске (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику